Ел Уракан има више значења:

 Ел Уракан (Морелос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Уракан (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Уракан (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уракан (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уракан (Игнасио де ла Љаве), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Уракан (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику